Paweł Bieliński (zm. 1807) – dziesiąty prezydent Warszawy od 17 kwietnia 1807
 Paweł Bieliński, ps. „byali” (ur. 1994) – polski zawodowy gracz e-sportowy w grach serii Counter-Strike reprezentujący zespół Virtus.pro